Televisió:
 Antena 3, canal de televisió d'Espanya
 Antena 3 Canarias, canal de televisió d'Espanya de cobertura autonòmica i de capital privat, que emet per a les Illes Canàries
 Antena 3 de Televisión, una concessionàrie de la televisió terrestre espanyola.
 Antena 3 (Romania), canal de televisió de Romania
 Ràdio:
 Antena 3 Radio, emissora de ràdio d'Espanya
 Antena 3 (Portugal), emissora de ràdio de Portugal